Акаде́мія па́на Ля́пки — назва декількох художніх творів:
 Академія пана Ляпки (повість) — повість польського письменника Яна Бжехви, 1946
 Академія пана Ляпки (фільм) — радянсько-польський фільм, 1984
  — мюзикл варшавського Музичного театру «Рома», 2007